L'Antiga Fàbrica de Sedes Bertrand és una obra de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Edificació de planta rectangular, format per tres construccions paral·leles entre elles, la central més gran que les laterals. De dos pisos, l'últim tipus galeria, amb parells de finestres. Construït en maó i sostre de teules a doble vessant. Transversalment se li oposen altres cossos rectangulars que repeteixen la façana principal i que també tenen sostre a doble vessant.

Història 
Correspon a l'època d'expansió industrial de Sant Feliu de Llobregat.

Era la Anònima de Trusachs, que també fabricava panes i velluts.

Referències 

Patrimoni monumental de Sant Feliu de Llobregat
Edificis de Sant Feliu de Llobregat